Yingjiang kan syfta på:

Kina
Yingjiang, Anqing, ett stadsdistrikt i Anqing i Anhui-provinsen;
Yingjiang, Dehong, ett härad i den autonoma prefekturen Dehong i Yunnan-provinsen.
Yingjiang (socken i Kina) – i socknen Yingjiang, provinsen Hunan
 Yingjiang (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,14, long 117,91) – i provinsen Jiangxi

WP:Projekt Kina